Condado de Roberts é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Roberts (Dakota do Sul)
 Condado de Roberts (Texas)

Desambiguações de topônimos